Бановина Хрватска (1939-1941) је била једна од бановина Краљевине Југославије.

Бановина Хрватска такође може бити:

 назив за банску управну област на подручју средњовековне Краљевине Хрватске (1102-1526)
 назив за банску управну област на подручју нововековне Краљевине Хрватске (1526-1867)
 назив за банску управну област на подручју Краљевина Хрватске и Славоније (1867–1918)